Cabudare peut désigner :

Toponymes

Cabudare : ville et chef-lieu de la municipalité de Palavecino dans l'État de Lara ;
 Cabudare : l'une des 3 paroisses civiles de la municipalité de Palavecino dans l'État de Lara.

Homonymie de toponyme